Татьяна Юрьевна Наумова (, 26 июня 1969) — украинская футболистка.

Достижения 
 Командные
 Чемпионат ВДФСОП
 Чемпион: 1989
 Чемпионат СССР
 Чемпион (2): 1990, 1991
 Чемпионат Украины
 Бронзовый призёр (2): 1993, 1994
 Личные
 включалась в список 33 лучших футболистки чемпионата России: 1996

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru

Футболистки Украины
Игроки ЖФК «Калужанка»
Игроки ЖФК «Алина»